Henning Nyberg kan syfta på bland andra:

* Henning Nyberg (1865–1943), svensk konstnär och xylograf
 Henning Nyberg (1903–1964), svensk konstnär och militär